Organizátor může být:
 fyzická nebo právnická osoba organizující nějakou činnost
 organizátor trestného činu, účastník na trestném činu, který spáchání trestného činu zosnoval nebo řídil
 organizátor integrované dopravy, organizátor integrovaných veřejných služeb v přepravě cestujících dle zákona o veřejných službách v přepravě cestujících
 organizátor regulovaného trhu, organizátor trhu, organizátor trhu s investičními nástroji, dle zákona o podnikání na kapitálovém trhu a obdobných a souvisejících zákonů
 organizátor občanské iniciativy dle zákona o evropské občanské iniciativě
 organizátor odborné stáže a organizátor konference např. dle zákona o sociálních službách
 organizátor kurzu pořadatel školení např. dle Evropské dohody o mezinárodní přepravě nebezpečných věcí po vnitrozemských vodních cestách nebo dle pokynu GŘ HZS ČR, kterým se stanoví zásady zřizování, odborná příprava a vybavení lezeckých družstev a lezeckých skupin pro práci ve výšce a nad volnou hloubkou
 organizátor odborné přípravy dle pokynu GŘ HZS ČR, kterým se stanoví zásady zřizování, odborná příprava a vybavení lezeckých družstev a lezeckých skupin pro práci ve výšce a nad volnou hloubkou 
 organizátor zkoušek dle vyhlášení makléřských zkoušek Úřadem pro cenné papíry
 organizátor veřejné služby dle zákona o pomoci v hmotné nouzi
 organizátor akce, předpokládaný některými obecními vyhláškami stanovujícími podmínky pro akce, kterých se zúčastní větší počet osob, ve smyslu zákona o požární ochraně
 organizátor soutěže např. dle Programu dvoustranné spolupráce v oblasti vzdělávání mezi vládou České republiky a vládou Francouzské republiky
 organizátoři odborných olympiád a soutěží, přehlídek středoškolské odborné činnosti, přehlídek základních uměleckých škol a podobných akcí dle směrnic MŠMT a dle vyhlášky MŠMT o podmínkách organizace a financování soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání
 organizátoři folklorních festivalů a lidového umění dle vyhlášek ČSÚ o programech statistického zjišťování
 organizátoři akcí kongresového a incentivního cestovního ruchu dle vyhlášek ČSÚ o programech statistického zjišťování
 organizátor turistického zájezdu dle Evropské dohody o práci osádek vozidel v mezinárodní silniční dopravě
 organizátor zájezdů dle Klasifikace zaměstnání (CZ-ISCO)
 organizátor konferencí a událostí dle Klasifikace zaměstnání (CZ-ISCO) 
 organizátor významné akce (Major Event Organization) dle Mezinárodní úmluvy proti dopingu ve sportu
 organizátor cvičení (prověřovacích a taktických) dle pokynu generálního ředitele Hasičského záchranného sboru ČR a náměstka ministra vnitra
 organizátor veřejné sbírky, termín použitý v návrzích, důvodových zprávách či komentářích zákona o veřejných sbírkách (zákon jej označuje legislativní zkratkou „právnická osoba“)
 organizátor porovnávacího měření dle vyhlášky o monitorování radiační situace
 organizátor (biologie) – zárodečná struktura, která organizuje koordinovaný buněčný pohyb
 organizátor jadérka – chromatin přiléhající k jadérku

Související články 
 pořádající osoba
 pořadatel

Externí odkazy